Variants Kappa et Delta du SARS-CoV-2
 Sous-variante delta du SARS-CoV-2